Сезон 1946 року в першій групі чемпіонату СРСР з футболу — восьме в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 20 квітня до 27 жовтня 1946 року. Турнір, участь у якому узяли 12 команд, проходив у два кола.

Чемпіоном СРСР з футболу 1946 року, уперше в своїй історії, стала московська команда ЦБЧА. Передбачалося, що остання команда турніру полишить вищий футбольний дивізіон та перейде до другої групи чемпіонату СРСР, однак пізніше було прийняте рішення збільшити з наступного сезону кількість учасників першої групи до 13. Таким чином київське «Динамо», яке за результатами сезону посіло останній рядок турнірної таблиці, залишилося у найсильнішому дивізіоні радянського футболу.

Підсумкова таблиця

Бомбардири 
 18 — Олександр Пономарьов («Торпедо» М)
 16 — Василь Карцев («Динамо» М), Сергій Соловйов («Динамо» М)
 16 — Валентин Ніколаєв (ЦБЧА)
 15 — Борис Пайчадзе («Динамо» Тб)
 12 — Григорій Федотов (ЦБЧА)
 10 — Євген Архангельський («Динамо» Лд), Віктор Панюков («Динамо» Тб)
 9 — Василь Лотков («Динамо» Лд), Сергій Сальников («Спартак» М), Василь Трофімов («Динамо» М)

Чемпіони 
Основний склад ЦБЧА (Москва):
 Володимир Никаноров
 Костянтин Лясковський
 Іван Кочетков
 Олександр Прохоров
 Олександр Виноградов
 Борис Афанасьєв
 Петро Щербатенко
 Олексій Гринін
 Валентин Ніколаєв
 Григорій Федотов
 Володимир Дьомін
 В'ячеслав Соловйов
 Іван Щербаков
Резерв: Володимир Якушин, Анатолій Портнов, Григорій Тучков, Володимир Меншиков, Всеволод Бобров, Євген Бабич, Микола Шкатулов, Михайло Дідевич.
 Старший тренер — Борс Аркадьєв. Тренер — Євген Нікішин.

Ігри, голи

Матчі

Посилання 

 На www.klisf.info 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 
 Чемпіонат СРСР 1946 на сайті Klisf

46
СРСР